Márton Dárdai – calciatore tedesco, difensore
 Pál Dárdai – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese, centrocampista 
 Palkó Dárdai – calciatore tedesco naturalizzato ungherese, centrocampista
 Zsuzsa Dárdai – pittrice ungherese